Desde 1957 Caravelí es sede de una prelatura de la Iglesia católica. Provincia Eclesiástica ubicada en el departamento de Arequipa en el Perú.

La prelatura de Caravelí, fue erigida por el papa Pío XII. Comprende pueblos y zonas que anteriormente pertenecieron a la Arquidocesis de Arequipa y Ayacucho. A esta prelatura pertenecen, Parinacochas, Paucar del Sarasara y la mayor parte de la provincia de Lucanas, tiene 22 parroquias y más de 400 pueblos diseminados en la accidentada geografía costeña y andina.

Obispos de la prelatura de Caravelí 

La prelatura ha tenido 4 obispos.

Federico Kaiser 
En el año 1957 es elegido el primer obispo-prelado (Nullius), Monseñor Federico Kaiser MSC. Ya en 1963 fue nombrado obispo titular, y fue ordenado obispo el 7 de diciembre de ese mismo año en su tierra natal. Al segundo año de su pontificado construyó en Caravelí una casa de formación para futuros sacerdotes, que hasta hoy funciona y se llama Seminario Pío X . Después fundó lo que hoy es la congregación de religiosas Misioneras de Jesús Verbo y Víctima. A pesar de que la salud no parecía favorecerle mucho, era algo sorprendente que aguantó tantos viajes por los difíciles caminos de la sierra sin mayores problemas. Sin embargo, a fines de 1966 regresó de una gira pastoral muy delicado. Logró superarse hasta cierto punto, pero a lo largo era demasiado pesado ver por ambas cosas, por un lado el gobierno de la Prelatura y por otro lado la preocupación por las Religiosas que había fundado y que formaba personalmente. Así en mayo de 1971 el papa aceptó su renuncia a la prelatura, pudiéndose dedicar desde entonces enteramente al trabajo en el Cenáculo de Caravelí, lo que es la casa de formación de la nueva Congregación que había fundado.

Bernhard Franz Kühnel Langer M.S.C 

El segundo obispo-prelado fue Bernardo Kühnel MSC.
En 1971, al quedarse Caravelí con sede vacante, los Consultores de la Prelatura eligieron al P. Ludgero Steens MSC como Vicario Capitular. A cabo de seis semanas Mons. Steens murió inesperadamente a causa de un ataque cardíaco. El nuevo Vicario Capitular fue P. Bernardo Kúhnel MSC, desde 1966 párroco de la ciudad de Caravelí. En julio de 1972 el Santo Padre nombró al Vicario Capitular de Caravelí administrador apostólico "ad nutum Sanctae Sedis", para dejar abierto el camino al nombra-miento de un Prelado autóctono. 
El 26 de enero de 1983, Monseñor Bernhard Kühnel M.S.C, es nombrado segundo Obispo Prelado de la prelatura de Caravelí. La toma de posesión se realizó el 21 de Setiembre con la presencia de Excmo. Señor ArzobisPO de Ayacucho Monseñor Otoniel Alcedo Culquicondor SDB, siendo Caravelí el sufragáneo de esa Arquidiócesis. El nuevo Arzobispo de Ayacucho, Monseñor Federico Richter Prada OFM, preside la solemne Concelebración eucarística cuando el 27 de abril de 1983 Monseñor Bernardo kúhnel Langer MSC es ordenado Obispo en Caravelí.
Mons. Bernhard Kühnel M.S.C, ahora obispo-prelado emérito, sigue prestando sus servicios a la prelatura.

Juan Carlos Vera Plasencia MSC 

El tercer obispo, Juan Carlos Vera Plasencia MSC, nombrado por el papa Benedicto XVI el 18 de junio de 2005 en la sede prelaticia de Caravelí, siendo consagrado el 28 de agosto de 2005 por el obispo Norberto Strotmann Hoppe, M.S.C., obispo de Chosica; y estando como coconsagrantes el arzobispo Hector Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M. de Trujillo y el obispo Bernhard Kühnel Langer, M.S.C., prelado emérito de Caravelí. Elegido en 2014 para la Vicaría Castrense del Perú se desempeñó hasta la fecha como administrador apostólico hasta el nombramiento del nuevo Titular.

Reinhold Nann 

el 27 de mayo de 2017, el Santo Padre Francisco ha nombrado Obispo Prelado electo de la Prelatura Territorial de Caravelí (Perú) al Reverendo Sacerdote Reinhold Nann, del clero de la Archidiócesis de Friburgo de Breisgau (Alemania), misionero fidei donum en Perú y, hasta ahora Párroco de la Parroquia “San Antonio de Padua” del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas en Perú.1

Reseña histórica 

Desde un comienzo le acompañaron a Monseñor Kaiser, primer Pralado, los Misioneros del Sagrado Corazón, es decir los religiosos de su propia Comunidad. En Caravelí se establecieron el P. Ludgero Steens como vicario general y el P.R. Frieling como canciller.

Pronto comenzaron los Padres MSC en Acarí, Yauca, en Puquio-Chaupi, en la Mina Utec y en Lampa (Parinacochas). También los acompañaron las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. En Coracora siguieron su valiosa misión los Rvdos. Padres Redentoristas. En otras 10 Parroquias había Sacerdotes Diocesanos.

Obras de particular importancia 

1. Seminario Menor: desde un comienzo ha sido la preocupación de Monseñor kaiser llegar a tener más sacerdotes para atender a los feligreses dispersos en tantos rincones de este vasto territorio. Para fomentar vocaciones, hizo construir un PreSeminario en Caravelí lo que es ahora el Centro Vocacional San Pío X. Comenzó sus labores como Rector el actual Obispo Auxiliar de Lima Monseñor Germán Schmitz MSC.

2. Congregación MJW: en vista que el camino de un joven hasta el sacerdocio es largo, el Prelado buscó una solución más inmediata y tenía el valor de pensar en una Congregación nueva de Religiosas para trabajar en la pastoral, con preferencia en lugares donde la feligresía hasta el momento se quedó más abandonada. Así llegó a fundar a las Madres Misioneras de Jesús Verbo y Víctima (MJVV).
Siempre con el afán de atender mejor a los numerosos y dispersos pueblos, consiguió un equipo de tres sacerdotes de la diócesis de Vancouver (Canadá), y cuando al cabo de tres años se terminó su presencia en Lampa, había otro grupo de tres sacerdotes de la diócesis de Osnabrück (Alemania>. Además vino un Padre canadiense MSC para trabajar en Atico, quien lamentablemente tenía que regresarse después de un año por enfermedad de sus ojos.

Terremoto 
El 13 de enero de 1960 se dio un terremoto tan fuerte en Caravelí que la ciudad en su mayor parte fue destruida. Felizmente no hubo fallecidos, pero fue necesaria la ayuda para proporcionar alojamiento, víveres, medicinas y ropas. 

Monseñor Kaiser hizo levantar viviendas para entregarlas a familias necesitadas. También los dos templos de la ciudad quedaron inservibles, reconstruyéndose primero el Santuario de la Virgen del Buen Paso que sirvió por 10 años para las celebraciones parroquiales. Al lado de la antigua Iglesia Matriz se levanta ahora la nueva Catedral, mientras la antigua construcción fue convertida por el P. Carlos Kretschmann MSC en un Centro Parroquial.

La prelatura de Chuquibamba 

La prelatura de Caravelí quedó demasiado extensa con sus cinco Provincias: Caravelí, Condesuyos, La Unión, Parinacochas y la parte sur de Lucanas. Así en 1962 fue formada una nueva Prelatura con sede en Chuquibamba, desmembrando de Caravelí las provincias de Condesuyos y La Unión. Aunque la creación de la nueva circunscripción eclesiástica se hizo con la intención de achicar los territorios, la Prelatura de Caravelí se quedó regular grande con sus 29 mil km², aunque la población no pasa mucho de los 100,000 habitantes.

Encuentros pastorales 
Dadas las circunstancias que para muchos agentes pastorales es necesario viajar todo un día para encontrarse en un mismo sitio de la Prelatura, tenemos solamente una reunión general al año para sacerdotes, religiosas y misioneros laicos, en lo posible con un tema de actualidad para estudiarlo.

Catequistas 
El trabajo con los catequistas es muy importante, aunque esta forma de apostolado todavía no abarca a toda la Prelatura. En la costa resulta más difícil que en la sierra, y allí depende si hay un equipo en la Parroquia interesado para la realización de estos trabajos. Si un Párroco está solo en una Parroquia extensa, le será difícil empezar todo un movimiento. También con los Catequistas realizamos un encuentro anual, para mejor formación y animación.

Comunicación 
No hay que medir las distancias simplemente por kilómetros o más correctamente por horas y días, sino hay que hacer personalmente la experiencia de un viaje, tomando en cuenta las posibles fallas de los carros en rutas donde tal vez durante todo el día no pasa otro vehículo. Por eso no era ninguna clase de lujo establecer una red de radio-transreceptoras para poder comunicarnos cada noche. Muchas veces se trata de coordinar viajes y así ahorramos el gasto de tiempo y desgaste de movilidad.

Tiene aparatos en Acarí, Chala, Caravelí, Puquio, Coracora, Pauza, lncuyo, Atico, Pullo y Tambo Quemado; y además en la Parroquia de San Felipe en Lima, siendo así fácil entrar en contacto con el Superior Regional.

Sacerdotes 

El flujo de sacerdotes en la Prelatura de Caravelí ha sido relativamente grande. Esto se debe a que la mayoría de los sacerdotes que trabajan en la Prelatura son Religiosos. Algunos sacerdotes han dejado el ministerio sacerdotal y otros han fallecido. Por otro lado trabajan padres MSC nacidos en la Prelatura y hay un número esperanzador de estudiantes que se preparan para el sacerdocio.

Congregaciones religiosas 
La Congregación de las Madres Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús se hizo presente desde los comienzos de la Prelatura en Caravelí y más tarde también en Acarí y Yaqui.

En Puquio habían comenzado su trabajo Hermanas Dominicas de Alemania, después Madres Vicentinas y desde 1981 están las Madres Parroquiales del Niño Jesús de Praga.

Las Madres de Caravelí comenzaron su apostolado en esta Prelatura fundando su primer convento Patmos en lncuyo (Parinacochas), en 1966 y en los años siguientes en Pauza, Atico y Cháparra. Ahora ya están desarrollando su apostolado en muchas jurisdicciones fuera de Caravelí, quedándose siempre en esta ciudad la Casa Matriz como Noviciado y centro de formación.

Estadísticas 
De acuerdo al Anuario Pontificio 2020 la prelatura territorial tenía a fines de 2019 un total de 133 470 fieles bautizados.

|- align="right"
| 1966 || 161 000 || 161 000 || 100.0 || 22 || 9 || 13 || 7318 || || 13 || 26 || 22
|- align="right"
| 1970 || 122 130 || 122 130 || 100.0 || 21 || 10 || 11 || 5815 || || 12 || 49 || 23
|- align="right"
| 1976 || 102 000 || 105 000 || 97.1 || 16 || 5 || 11 || 6375 || || 14 || 69 || 22
|- align="right"
| 1980 || 112 000 || 118 000 || 94.9 || 15 || 4 || 11 || 7466 || || 13 || 38 || 22
|- align="right"
| 1990 || 141 000 || 148 000 || 95.3 || 15 || 5 || 10 || 9400 || || 10 || 41 || 22
|- align="right"
| 1999 || 160 000 || 175 000 || 91.4 || 7 || 3 || 4 || 22 857 || || 6 || 59 || 22
|- align="right"
| 2000 || 162 000 || 178 000 || 91.0 || 8 || 4 || 4 || 20 250 || || 9 || 93 || 22
|- align="right"
| 2001 || 105 000 || 113 640 || 92.4 || 12 || 5 || 7 || 8750 || || 11 || 52 || 26
|- align="right"
| 2002 || 105 000 || 115 000 || 91.3 || 15 || 7 || 8 || 7000 || || 9 || 65 || 22
|- align="right"
| 2003 || 105 000 || 115 000 || 91.3 || 14 || 7 || 7 || 7500 || || 11 || 92 || 22
|- align="right"
| 2004 || 105 000 || 115 000 || 91.3 || 14 || 7 || 7 || 7500 || || 10 || 52 || 22
|- align="right"
| 2013 || 117 712 || 140 912 || 83.5 || 14 || 9 || 5 || 8408 || || 9 || 51 || 22
|- align="right"
| 2016 || 125 368 || 144 178 || 87.0 || 21 || 17 || 4 || 5969 || || 6 || 61 || 22
|- align="right"
| 2019 || 133 470 || 140 700 || 94.9 || 19 || 15 || 4 || 7024 || || 5 || 55 || 22
|- align="right"
|colspan=12 |<small>Fuente: Catholic-Hierarchy, que a su vez toma los datos del Anuario Pontificio.
|}

Referencias

Enlaces externos 
 en mscperu.org Prelatura de Caravelí
 blog de la Prelatura de Caravelí
 Prelatura TV
 http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/05/27/0362/00819.html#ca

Caraveli